Davide I Comneno – primo imperatore di Trebisonda dal 1204 al 1214 insieme al fratello Alessio I Comneno
Davide II Comneno – ultimo imperatore di Trebisonda dal 1459 al 1461